Zhuhai Championships 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2019 z cyklu Zhuhai Championships rozgrywany w dniach 23–29 września 2019 roku w Zhuhai na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 000 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Chinach